Besthorn ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Besthorn (1858–1921), deutscher Chemiker
 Rudolf Besthorn (1909–1984), deutscher Romanist